Potrójna gra (film 1994) –
 Potrójna gra (film 2013) –

Zobacz też